San Matías (gemeente), een plaats in het Boliviaanse departement Santa Cruz
 San Matías (El Salvador), een plaats in het Salvadoraanse departement La Libertad
 San Matías (Honduras), een plaats in het Hondurese departement El Paraíso